Жиряки — многозначный термин.

 Жиряки — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Жиряки — крупные ночные птицы, единственный вид монотипного семейства жирных козодоев (Steatornithidae) отряда Козодоеобразных.
 Жиряки — отряд млекопитающих, то же, что даманы.